Die rote Maske steht für:

 Die rote Maske (Cullum) (The Night Riders), Roman von Ridgwell Cullum (1906)
 Die rote Maske (Schmückle), Roman von Georg Schmückle (1944)
 Das Kriminalmuseum: Die rote Maske, deutscher Fernsehfilm von Helmut Ashley (1967) 

Siehe auch:
 Das Geheimnis der roten Maske, italienischer Film von Luigi Capuano (1960)
 Im Todesgriff der roten Maske, britischer Film von Gordon Hessler (1969)